Aspklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aspklobben, Raseborg, Nyland, 
 Aspklobben, Ingå, Nyland,

Se även
Aspkobban
Aspkobben

Robotskapade Finlandförgreningar